A Question of Honor – cortometraggio del 1915 diretto da B. Reeves Eason
A Question of Honor – film del 1922 diretto da Edwin Carewe
Questione d'onore (A Question of Honor) – film televisivo del 1982 diretto da Jud Taylor